Пєхота — прізвище.

Персоналії 
 Володимир Пєхота (* 1939) — український радянський політичний діяч.
 Олена Пєхота (* 1954) — українська вчена і громадська діячка.

Українські прізвища
Прізвища на -та